Åkroken kan avse:
 Åkroken, Arvidsjaurs kommun – en by vid Vistån
 Åkroken, Åre kommun – en ort i Åre kommun
 Åkroken, Sundsvall – ett område i stadsdelen Västermalm, Sundsvall
 Åkroken science park – ett skogsindustriellt nätverk och företagsinkubator med koppling till campuset, numera kallat Bizmaker.
 Åkroken, Kalix kommun – en numera nedbrunnen herrgård i Nederkalix församling, Kalix kommun men betecknar nu en by eller byadel.
 Åkroken, Nyköping – ett kvarter i Nyköping och en av Nyköpings äldsta stadsdelar.